Municipio de Prairie Creek es el nombre de varios municipios estadounidenses:

 Municipio de Prairie Creek, en el condado de Dubuque, Iowa.
 Municipio de Prairie Creek, en el condado de Hall, Nebraska.
 Municipio de Prairie Creek, en el condado de Logan, Illinois.
 Municipio de Prairie Creek, en el condado de Merrick, Nebraska.
 Municipio de Prairie Creek, en el condado de Nance, Nebraska.
 Municipio de Prairie Creek, en el condado de Vigo, Indiana.